Weißleim steht für:

 deutscher Name von Bílá Hlína, tschechische Gemeinde im Okres Mladá Boleslav
 ein Holzleim auf PVAc-Basis, siehe Holzleim#Dispersionsleim (PVAc- oder Weißleim)